Jack Hunt peut faire référence à :
 Jack Hunt (1981), safety du football américain ;
 Jack Hunt (1899–1954),  as de l'aviation de la Première Guerre mondiale ;
 Jack Hunt (1990), footballeur anglais.

Voir aussi 
 Jack Hunt School, une école à Netherton, Peterborough, Royaume-Uni